Натуральне число 771
 771 рік до нашої ери
 771 рік нашої ери